Будник, будники — лісові промисловці, що випалювали ліси й виробляли вугілля, смолу та поташ.

Будник — українське прізвище.

Відомі носії 
 Будник Андрій Вікторович — художник-графік (Київ); заслужений художник України.
 Будник Андрій Іванович (* 1975) — український футболіст, півзахисник.
 Будник Василь Сергійович (1913—2007) — Герой Соціалістичної праці, доктор технічних наук, лауреат Ленінської премії, космічний та авіаконструктор.
 Будник Віктор Миколайович (* 1960) — український футболіст.
 Будник Ліна Василівна (1939—2015)  — радянська і українська актриса театру і кіно.
 Будник Микола Петрович (1953—2001) — кобзар, бандурист та поет.
 Будник Олег Вікторович — лісничий Полонського лісництва ДП «Шепетівське лісове господарство», заслужений лісівник України.
 Будник Сергій Іванович (* 1965) — генерал-майор Міністерства внутрішніх справ України, заслужений юрист України.

Примітки 

Українські прізвища